Fijisch rugbyteam (mannen) Rugby union mannenploeg in de vijftienmansvariant
 Fijisch rugbyteam (vrouwen) Rugby union vrouwenploeg in de vijftienmansvariant
 Fijisch rugby sevensteam (mannen) Rugby Seven mannenploeg in de zevenmansvariant
 Fijisch rugby sevensteam (vrouwen) Rugby Seven vrouwenploeg in de zevenmansvariant